

Geografia

Austria 
 Dornach – frazione di Gleinstätten, comune nel distretto di Leibnitz (Stiria)

Francia 
 Dornach – ex comune tedesco ora quartiere di Mulhouse, città nel dipartimento dell'Alto Reno (Grande Est)

Germania 
 Dornach – ex comune ora frazione di Aschheim, comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Dornach – ex comune ora frazione di Eichendorf, comune nel distretto della Bassa Baviera (Baviera)

Svizzera 
 Dornach – comune nel distretto di Dorneck (Canton Soletta)